

Astronomia
 3478 Fanale – asteroide della fascia principale

Nautica
Fanale – sistema di illuminazione e segnalazione in ambito nautico
Fanale di Livorno, o Fanale Maggiore – faro del porto di Livorno
Fanale di Heugh Hill – faro del porto di Lindisfarne
Fanale di Hilbre Island – faro dell'isola Hilbre

Veicoli
Fanale – sistema ed accorgimento di illuminazione e segnalazione nei veicoli da strada

Zoologia
Pesce fanale – specie di pesci della famiglia Monocentridae.